Chevy Chase ist der Name folgender Personen:

* Chevy Chase (* 1943), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler

Chevy Chase ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chevy Chase (Maryland), Vorort von Washington D.C.
 Chevy Chase (Washington D.C.), Stadtviertel von Washington D.C.

Chevy Chase bezeichnet:
 Chevy Chase (Rose), eine Rosensorte

Siehe auch:
 Chevy-Chase-Strophe, eine volkstümliche Strophe